North West Reef kan syfta på följande platser:

Australien 

 North West Reef (Hammond Island), rev, Queensland, 
 North West Reef, rev i Flinders Reefs, Korallhavsöarna,